Technische Universiteit Chalmers, een Zweedse universiteit
Chalmers (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Chalmers (automerk), een Amerikaans automerk
 Greg Chalmers, Australisch golfer